Когольос-де-Гуадикс () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гуадикс. Занимает площадь 30,2 км². Население — 716 человек (на 2010 год). Расстояние — 77 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Cogollos de Guadix realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады